Ювенал (Iuvenalis) е име на:

 Гай Юлий Ювенал, суфектконсул 81 г.
 Децим Юний Ювенал (60-131), римски поет

 Свети Ювенал от Беневенто († 132), мъченик и Светия
 Свети Ювенал († 369 или 377), първият епископ на диоцеза Нарни
 Свети Ювенал от Йерусалим († 458), епископ на Йерусалим 422 г., първият патриарх на Йерусалим 451 г.
 Жан Ювeнал дес Урсинс (1388-1473), френски историк и епископ